

Sigle 
 France 24 – emittente televisiva francese

Trasporti 
 F24 – linea dei traghetti di Berlino
 Fokker F24 – aeromobile della Fokker

Altro 
 Modello F24 – modello per il versamento di imposte, tasse e contributi usato in Italia